Hygrophorus camarophyllus és un bolet del gènere Hygrophorus.

Referències 

Bolets comestibles
Hygrophorus